Владимир Басков:
 Басков, Владимир Иванович (1924—1998) — прокурор, профессор МГУ.
 Басков, Владимир Онисимович (1842—1909) — военный юрист, генерал от инфантерии, начальник Александровской военно-юридической академии, член Главного военного суда.
 Басков, Владимир Сергеевич (1913—1989) — майор, военный лётчик, Герой Советского Союза.